De Heilige Geeststraat is een straat in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse stad Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de Vleesstraat in westelijke richting naar de Jodenstraat.

Geschiedenis 
Waarschijnlijk is de straat aangelegd in de 14e of 15e eeuw, nadat het gemeentebestuur had besloten dat er een verbinding moest komen tussen de Vleesstraat en de Jodenstraat. Beide straten waren relatief lang zonder een directe onderlinge verbinding.

De naam van de straat verwijst naar het Heilige Geestklooster, dat volgens oude bronnen al in het jaar 760 wordt vermeld in documenten. Tot 1795 werd het bewoond door achtereenvolgens de Augustinessen en de Norbertinessen.

Monument 

Aan de straat ligt één gemeentelijk monument, te weten Restaurant Hemingway.

Externe link 
 Overzicht van gerelateerde onderwerpen op website Gemeentearchief Venlo (gearchiveerd)

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo